Nowy Gaj steht für folgende Orte in Polen:
 Nowy Gaj (Góra Świętej Małgorzaty), Dorf in der Gmina Góra Świętej Małgorzaty, Powiat Łęczycki, Woiwodschaft Łódź
 Nowy Gaj (Wojciechów), Dorf in der Gmina Wojciechów, Powiat Lubelski, Woiwodschaft Lublin
 Nowy Gaj (Olsztynek), untergegangener Ort in der Gmina Olsztynek, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Gay bei Hohenstein, 1938 bis 1945 Gärtringen, Kreis Osterode, Ostpreußen

Sieh auch:
 Gaj